Рокстар Норт (по-рано Ди Ем Ей Дизайн) е шотландско студио за разработка на видеоигри разположено в Единбург, Шотландия.

Студиото е популярно със създаването на поредицата Grand Theft Auto и Lemmings, която е създадена по-рано под името Ди Ем Ей Дизайн.

През началото на 2002 г. студиото става част от американската компания Рокстар Геймс, собственост на Тейк Ту Интерактив. Студиото е основният разработчик на Grand Theft Auto поредицата, включваща Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, и Grand Theft Auto IV.

На 25 октомври 2011 г. Рокстар Норт обявяват своята нова Grand Theft Auto игра в поредицата, озаглавена Grand Theft Auto V.

Игри

Външни препратки 
 Официален сайт на Рокстар Норт

Софтуерни компании във Великобритания
Организации в Единбург
Икономика на Единбург